Abplanalp ist ein in der Schweiz vorkommender Name, über dessen Herkunft eine Legende besteht.

Namensträger:
 Robert Abplanalp